Морављани могу бити:
 Морављани (јужнословенско племе), бивше јужнословенско племе
 Морављани (западнословенско племе), бивше западнословенско племе

Види још 
 Морављани (вишезначна одредница)
 Моравци (племе), вишезначна одредница